Vollständiger Medaillenspiegel der Asienspiele 2018, die vom 18. August bis 2. September 2018 in Jakarta, der Hauptstadt Indonesiens, und der Stadt Palembang stattfanden.

Rangfolge 
Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.

Weblinks 
 Medaillenspiegel

Medaillenspiegel
2018